El término Jubera puede referirse a los siguientes topónimos españoles:
 Jubera, localidad del municipio de Santa Engracia del Jubera, en La Rioja.
 Jubera, localidad del municipio de Arcos de Jalón, en la provincia de Soria.
 Río Jubera, afluente del río Leza, discurre por La Rioja.